

Astronomia
 329935 Prévôt – asteroide della fascia principale

Persone
 Maxence Prévot (1997) – calciatore francese
 Pauline Ferrand-Prévot (1992) – ciclista su strada, mountain biker e ciclocrossista francese